Die Diamond Nine / Dynamic Portugal Open 2009 waren das 102. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 14. bis 17. Oktober 2009 in Porto in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Daryl Peach, der seinen Landsmann Imran Majid im Finale mit 9:8 schlug. Für Majid war es, nach den Netherlands Open, die zweite Euro-Tour-Finalniederlage in Folge.
Ralf Souquet verlor als bester Deutscher des Turniers im Halbfinale gegen Majid mit 6:9.

Finalrunde 
Ab dem Achtelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 16 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Portugal Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 Portugal Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

102
Billardturnier in Porto
Poolbillardveranstaltung 2009